Malcolm Roberts peut désigner :

 Malcolm Roberts (1955-), homme politique australien ;
 Malcolm Roberts (1944-2003), chanteur anglais ;
 Malcolm Roberts (1960-), joueur de cricket anglais.